Celebration може значити:

У музиці 
 «Celebration» — пісня гурту «Kool & the Gang».
 «Celebration» — альбом гурту «Simple Minds».
 «Celebration» — альбом Джуліана Ллойд Веббера.
 «Celebration» — альбом Мадонни.
 «Celebration» — пісня з альбому.
 «Celebration» — пісня репера The Game.
 «Celebration» — альбом гурту «Uriah Heep».
 «A Celebration» — пісня «U2».

Інше 
 Селебрейшн — комуна у Флориді (США).